Aaron Hughes, né le  à Cookstown (Irlande du Nord), est un footballeur international nord-irlandais qui évolue au poste de défenseur à Hearts entre 1997 et 2019.

Capitaine de l'équipe d'Irlande du Nord entre 2003 et 2011, il est également capable d'évoluer au milieu de terrain.

Biographie

L'Angleterre 
Défenseur polyvalent, qui peut évoluer à tous les postes défensifs, Hughes commence sa carrière à Newcastle à 18 ans. Il restera 8 saisons et y fera 279 apparitions toutes compétitions confondues devenant dans les dernières saisons un cadre de l'équipe.

Bénéficiant d'une riche expérience dans le football anglais notamment en Premier League avec des expériences à Aston Villa, puis à Fulham où il y restera 6 saisons et demi et disputa la finale de la Ligue Europa perdu face à l'Atletico Madrid, et enfin au Queens Park Rangers et à Brighton & Hove Albion.

L'Australie 
Après avoir passé toute sa carrière dans les différents championnats anglais, l'international nord-irlandais de 35 ans décide le  de quitter l'Europe et de tenter l'aventure en Australie en signant un contrat d'un an avec le club de Melbourne City.

L'Inde 
Le , il s'engage avec les Kerala Blasters.

L'Écosse 
Le , il rejoint Hearts.

Statistiques

Palmarès

En club 
  Fulham FC
 Finaliste de la Ligue Europa en 2010.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international nord-irlandais
Joueur du Newcastle United FC
Joueur de l'Aston Villa FC
Joueur du Fulham FC
Joueur du Queens Park Rangers FC
Joueur du Brighton and Hove Albion FC
Joueur du Melbourne City FC
Joueur du Kerala Blasters
Joueur du Heart of Midlothian FC
Footballeur sélectionné plus de 100 fois en équipe nationale
Naissance en novembre 1979
Naissance à Cookstown